Hubert Leitgeb kan syfta på följande personer:

* Hubert Leitgeb (1835–1888), österrikisk botaniker
 Hubert Leitgeb (1965–2012), italiensk skidskytt